Psilosphaeria — рід грибів. Назва вперше опублікована 1879 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Psilosphaeria відносять 85 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Cooke, M.C.; Plowright, C.B. 1879. British Sphaeriacei. Grevillea. 7(43):77–89 — P. 84

Роди грибів